Андерсон има више значења:

Особе 
 Андерсон Луис де Абреу Оливеира
 Андерсон Варежао
 Андерсон Сантамарија
 Андерсон Полга

Места 
 Округ Андерсон (Јужна Каролина)
 Округ Андерсон (Канзас)
 Округ Андерсон (Кентаки)
 Округ Андерсон (Тексас)
 Округ Андерсон (Тенеси)
 Андерсон (Јужна Дакота)
 Андерсон (Њу Џерзи)
 Андерсон (Ајова)
 Андерсон (Алабама)
 Андерсон (Калифорнија)
 Андерсон (Тексас)
 Андерсон (Јужна Каролина)
 Андерсон (Аљаска)
 Андерсон (Индијана)
 Андерсон (Мисури)